Ла-Транклье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Пон-д’Эн. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01425.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к юго-востоку от Парижа, в 55 км северо-восточнее Лиона, в 11 км к югу от Бурк-ан-Бреса.

На юге коммуны протекает небольшая река .

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 301 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 189 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 142 были экономически активными, 47 — неактивными (показатель активности — 75,1 %, в 1999 году было 75,1 %). Из 142 активных жителей работали 137 человек (78 мужчин и 59 женщин), безработных было 5 (1 мужчина и 4 женщины). Среди 47 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 22 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн